Мерлеево — деревня в городе областного подчинения Чехов с административной территорией в Московской области России. Входит городской округ Чехов.

География 
Мерлеево расположено примерно в 18 км на юго-запад от Чехова, на безымянном левом притоке реки Нара, высота центра деревни над уровнем моря — 170 м.

На 2016 год в Мерлеево зарегистрирована 1 улица — Подмосковная.

Топоним 
Так же в разное время называлась Марлѣева (1878 г.), Марлѣева-Витольино (1911 г.). В документах иногда значится как Марлеево.

История 
До 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

До июня 2017 года входила в состав муниципального образования сельское поселение Стремиловское. После упразднения, согласно Закону № 83/2017-ОЗ от 6 июня 2017 года, муниципального образования Чеховский муниципальный район и всех ранее входивших в него поселений входит в муниципальное образование городской округ Чехов.

18 июля 2017 года изменилась административно-территориальное устройство деревни: административно-территориальная единица Чеховский район был упразднён и преобразован в город областного подчинения Чехов с административной территорией.

Население

Инфраструктура 
Приусадебные хозяйства.

Транспорт 
Деревня связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов